Název Strana práce označuje několik politických stran:
 Australská strana práce – současná australská politická strana
 Korejská strana práce – současná severokorejská politická strana
 Nizozemská strana práce – současná nizozemská levicová politická strana
 Izraelská strana práce (Mifleget ha-Avoda ha-Jisra'elit) – izraelská sociálně-demokratická strana
 Strana státu přímé demokracie – Strana práce – česká mimoparlamentní politická strana
 Strana práce (Slovensko, 1946) – slovenská politická strana působící v letech 1946-1948
 Strana práce (Slovensko, 1991) – slovenská neparlamentní politická strana
 Národní strana práce – více stran

Do angličtiny se název Strana práce překládá jako Labour Party:
 Labouristická strana (Labour Party) – přední levicová strana ve Spojeném království